

Халілово — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Халілово — селище, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Халілово — присілок, Караідельський район, Башкортостан

Див. також 
 Малохалілово
 Старохалілово